Тунисская Профессиональная лига 1 1982/1983 () — 28-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1982/83 на сайте rsssf.com 

1982/1983
Тунис
Тунис
1982 год в Тунисе
1983 год в Тунисе